U18-Europamästerskapet i handboll är den officiella turneringen för ungdomsherrlandslag i handboll inom Europa, och sker vartannat år. Förutom att utse de europeiska mästarna, fungerar turneringen som en kvalificeringsturnering för U19-världsmästerskapet.

Medaljörer

Medaljranking

Deltagande länder

Se även 
 U19-världsmästerskapet i handboll för herrar
 U20-Europamästerskapet i handboll för herrar
 U21-världsmästerskapet i handboll för herrar

Anmärkningar

Referenser 
 "History of the EHF Men’s 18 European Championships". EHF. Läst 19 oktober 2022.

Noter

Externa länkar 
 EHF:s officiella webbplats 
 EHF:s statistik över U18-EM för herrar

Europamästerskap i handboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1992